В парному розряді жіночого тенісного турніру U.S. Women's Hard Court Championships 1994, що проходив у рамках Туру WTA 1994, Пем Шрайвер і Елізабет Смайлі виграли титул, у фіналі перемігши пару Кончіта Мартінес і Аранча Санчес 7–6(4), 2–6, 7–5

Сіяні пари 

 Пем Шрайвер /  Елізабет Смайлі (чемпіонки)
 Патті Фендік /  Мері Джо Фернандес (півфінал)

 Кончіта Мартінес /  Аранча Санчес (фінал)
 Джинджер Гелгесон /  Рейчел Макквіллан (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

U.S. Women's Hard Court Championships